Buchhagen steht für:

 Buchhagen, Ortsteil von Bodenwerder in Niedersachsen
 Buchhagen (Berg), Berg nordöstlich von Schöndelt, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Buchhagen (Höhenzug) bis 660,9 m hoher Höhenzug im Rothaargebirge nördlich von Bad Fredeburg, Nordrhein-Westfalen

Siehe auch:
 Buchenhagen